Константин Победоносцев:
 Победоносцев, Константин Александрович (1932―2008) ― советский и российский инженер.
 Победоносцев, Константин Петрович (1827—1907) — российский учёный-правовед, обер-прокурор Святейшего Синода.